Cinema:
 Possessed (pel·lícula de 1931), dirigida per Clarence Brown i interpretada per Joan Crawford i Clark Gable
 Possessed (pel·lícula de 1947), dirigida per Curtis Bernhardt i interpretada per Joan Crawford i Van Heflin
 Possessed (pel·lícula de 2000), telefilm dirigit per Steven E. de Souza i interpretada per Timothy Dalton, Christopher Plummer i Piper Laurie
 Música: Possessed (grup), grup estatunidenc de death metal